Kontinentalna liga u hokeju na ledu (rus. Континентальная Хоккейная Лига, eng. Kontinental Hockey League) svoje šesto izdanje ima u sezoni 2013./14. Sudjeluje 28 klubova iz Rusije, Bjelorusije, Češke, Hrvatske, Kazahstana, Latvije, Slovačke i Ukrajine. 
Prvak lige (osvajač Gagarinova kupa) je momčad Metallurga iz Magnitogorska koja je u finalu pobijedila Lev iz Praga koji je postao prva neruska momčad koja se plasirala u finale Gagarinova kupa. Najbolja momčad ligaškog dijela (osvajač Kupa kontineta) je Dinamo iz Moskve. Kup nade su igrale momčadi koje se nisu plasirale u doigravanje, a natjecanje je osvojio Avangard iz Omska.

Promjene u članstvu lige 
 novi članovi 
  Medveščak - Zagreb - dotad članovi austrijske EBEL lige
  Admiral, Vladivostok - novoformiran klub
 promjena sjedišta momčadi
  Vitjaz - iz Čehova prešli u Podolsk

Natjecateljski sustav 
28 klubova je raspoređeno u četiri divizije i dvije konferencije - Zapadnu (divizije Bobrov i Tarasov) te Istočnu (divizije Harlamov i Černjišev). U regularnoj sezoni su klubovi odigrali po 54 utakmice, a poredak se računao po konferencijama iz kojih je po osam najuspješnijih momčadi išlo u doigravanje. Prvaci divizija imaju pozicije 1. i 2. u svojoj konferenciji. Završnicu Gagarinova kupa igraju pobjednici konferencijskih doigravanja. 
Klubovi koji se nisu plasirali u doigravanje igraju Kup Nade, koji se do završnice također igra po konferencijama.

Regularna sezona 
Ukupna ljestvica (poredak za Kup kontinenta) te pozicije po konferencijama i divizijama. 

GP - odigrano utakmica; W - pobjeda nakon 60 minuta; OTW - pobjeda u produžetku; SOW - pobjeda nakon raspucavanja kaznenih udaraca; OTL - poraz u produžetku; SOL - poraz nakon raspucavanja kaznenih udaraca; L - poraz nakon 60 minuta; GF - postignuti pogodci; GA - primljeni pogodci; GD - gol-razlika 
Bodovi: 3 za W; 2 za OTW/SOW; 1 za OTL/SOL;  0 za L  
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima momčad s više pobjeda. 
 - doigravanje Zapadne konferencije 
 - doigravanje Istočne konferencije

Doigravanje 
U doigravanjeje ušlo 16 momčadi (po osam najboljih iz svake konferencije). Prvaci divizija imaju pozicije 1. i 2. u doigravanju po konferencijama. Prvaci konferencija ograju veliko finale za Gagarinov kup. Svaka runda doigravanja se igra na seriju od četiri pobjede. 

Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Zapadna konferencija

Istočna konferencija

Gagarinov kup

Kup Nade 
Preostalih 12 klubova koji se nisu uspjeli plasirati u doigravanje je igralo Kup Nade, koji je do zavšnice igran po konferencijama.

Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1 

Spartak iz Moskve nije nastupio u Kupu Nade.

Zapadna konferenija

Istočna konferencija

Završnica

Poveznice 
 (ruski)(engleski) KHL.ru
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu

Izvori 
 khl.ru, KHL 2013./14. - ukupna ljestvica regularne sezone (poredak za Kup kontinenta)
 khl.ru, KHL 2013./14. - ljestvica regularne sezone po konferencijama
 khl.ru, KHL 2013./14. - ljestvica regularne sezone po divizijama
 khl.ru, KHL 2013./14. - rezultati doigravanja
 khl.ru, KHL 2013./14. - Kup Nade
 khl.ru, KHL 2013./14. - raspored prvog kruga doigravanja, pristupljeno 5. ožujka 2014.

2013-14